Termenul „Zwinger (țarc)” se poate referi la:

Arhitectura Zwinger, este un tip de arhitectură existentă mai ales la fortificațiile medievale
Zwinger (Dresden) Palatul Zwinger din Dresda
Zwinger (Münster)
Zwinger (Rostock)